kartoflanka – zupa ziemniaczana
 kartoflanka – odmiana cebuli zwyczajnej